«Кояанискаци» (Koyaanisqatsi; Жизнь, выведенная из равновесия) — документальный фильм Годфри Реджио с музыкой композитора Филипа Гласса и киносъёмками Рона Фрике. Лента содержит большое количество фрагментов, снятых по технологии замедленной киносъёмки. Фильм полностью лишён дикторского текста и актёрской речи, однако его музыкальное оформление, на которое опирается сюжет, имеет в повествовании такое же значение, как и видеоряд, и фактически создаёт атмосферу фильма.

Это первый из трилогии фильмов «Каци», показывающей с различных сторон взаимодействие человека, природы и технологии. Другие две ленты трилогии: «Поваккаци» и «Накойкаци». Более десятилетия из-за лицензионных ограничений фильм «Койяанискаци» не издавался, так как Филип Гласс и его ансамбль гастролировали с ним, вживую исполняя музыку прямо перед киноэкраном во время показов.

Кояанискаци (ko.yaa.nis.qatsi) на языке индейцев хопи означает:
 сумасшедшая жизнь;
 жизнь в беспорядке;
 жизнь вне равновесия;
 разрушение жизни;
 состояние жизни, которое диктует новые условия существования.

Сцены 
Фильм состоит из нескольких эпизодов, каждый из которых отмечен индивидуальным музыкальным сопровождением. Однако всё же музыка нередко возвращается из более ранних сюжетов и, трансформируясь, перекликается с новыми темами. На DVD фильм разделён на главы по названиям музыкальных отрывков.

Первая сцена изображает наскальную живопись в пещере. Видно несколько высоких тёмных фигур, стоящих около другой более высокой фигуры, которая украшена короной. Следующая картина — это крупный план взлетающей ракеты «Сатурн-5» миссии «Аполлон-12». Далее изображение постепенно выцветает, и съёмка переключается на одинокий пустынный пейзаж, вслед за которым идёт изображение явлений внешней среды, таких как образование облаков и волн.

Resource 
Горные взрывы и большой карьерный самосвал, испускающий клубы чёрного дыма в сюжете, озаглавленном «Resource» (природные богатства), представляет первое в фильме проявление деятельности человека, его участия в изменении окружающей среды. План сменяют кадры проложенной в пустыне линии электропередач. Продолжается воздействие человека на природу. Это изображается картинами добычи полезных ископаемых, воздушными съёмками электростанций, плотины Гувера и архивными кадрами ядерного взрыва в пустыне Невады.

Vessels 
Следующий сюжет, на саундтреке озаглавленный Vessels, содержит наиболее длинный в фильме единый план: три минуты тридцать две секунды съёмок двух рулящих около взлётной полосы пассажирских «Боинга-747» авиакомпании «United Airlines». Также в «Vessels» включено изображение потоков автотранспорта и огромной автомобильной стоянки. Кадры с огромным количеством выстроенных рядами танков, летящие над пустыней военные самолёты, архивные кадры военных действий, взрывы попадающих в цель ракет и бомб.

Cloudscape 
Сопоставление природы и человека вновь отмечается в главе «Cloudscape». Метод покадровой съёмки ускоряет время и делает заметным движение теней от облаков, как те проползают по нью-йоркским небоскрёбам.

Pruitt Igoe 
Эпизод Pruitt Igoe посвящён съёмкам домов, находящихся в состоянии крайнего упадка. В сюжете показаны десятки заброшенных полуразрушенных многоквартирных домов с разбитыми стёклами, выломанными дверями. Стены разрисованы граффити. На улицах горами лежит мусор. Приготовленные на снос здания — последствия потерпевшего неудачу проекта строительства жилого комплекса Прюит-Игоу в Сент-Луисе. Известный своим современным (на момент постройки) дизайном комплекс быстро оказался в плачевном состоянии из-за непродуманно высокой плотности заселения маргинализированными безработными людьми, вызвавшей его упадок.
Сюжет заканчивается картинами разрушения огромных зданий.

Slow People 
Фрагмент, известный как Slow People, начинается с показа в ускоренном времени быстро меняющейся толпы людей, которые, по-видимому, ожидают в очереди. Потом снова показываются люди, но уже в замедленном времени, они шагают по улицам города. И наконец камера снимает неподвижных людей.

The Grid 
The Grid («Сеть») — самый длинный эпизод фильма, его продолжительность около 22 минут. Тема сюжета — скорость современной жизни. Повествование начинается со съёмки зданий и заката, отражающегося в зеркальных стенах небоскрёбов. Эпизод характерен активным использованием эффекта ускорения времени, который достигается при замедленной киносъёмке всевозможных проявлений современной городской жизни.

Зафиксированные в этом сюжете события касаются людей, взаимодействующих с современной техникой. Первые кадры — оживлённое уличное движение, транспортные потоки, наблюдаемые ночью с небоскрёба. Вид Луны, проходящей позади небоскрёба. Следующие кадры — это близкая съёмка мчащихся по магистрали машин. Солнце поднимается над городом, и мы видим спешащих на работу людей.

Механизм однообразно быстро упаковывает колбасу. И люди так же чётко и быстро сортируют почту, шьют джинсы, собирают телевизоры на конвейере и выполняют другую монотонную работу с помощью современных достижений технологии. За кадрами съезжающих с конвейера друг за другом в несколько рядов сосисок следуют съёмки поднимающихся на эскалаторах такими же рядами людей. Неистовая скорость, темп смены планов и фоновая музыка не замедляются и во время показа способов современного досуга. Люди едят, развлекаются, совершают покупки и работают с одной и той же безумной скоростью.

Ending 
Сюжет «Ending» («Завершение») снова обращается к архивной киносъёмке начала 1960-х годов. Изображается взлёт усовершенствованной беспилотной ракеты «Атлас» программы «Меркурий». Ракета взрывается вскоре после старта, и камера фиксирует, как объятый пламенем двигатель ракеты, кувыркаясь, падает назад на землю. Так повествование фильма проходит полный круг, завершаясь съёмками наскальной живописи. Это происходит уже в другой пещере, и фигуры там уже не тёмные, как были в начале, а все они нарисованы облачёнными в различные одежды.

«Если мы будем выкапывать богатства из земли, мы навлечём беду».
«Незадолго до Дня Очищения паутина покроет небеса».
«Урна с пеплом однажды будет сброшена с небес, и сгорит от неё земля, и вскипят океаны».

Музыка 
Всю звучащую в фильме музыку написал американский композитор-минималист Филип Гласс специально для фильма.

Саундтрек был выпущен в 1983 году. В 1998 году альбом был переиздан и содержал два новых трека, не включённых в оригинальный альбом. Продолжительность звучания остальных музыкальных тем из фильма была увеличена.

Оригинальный альбом был выпущен в одно время с релизом фильма и принёс Глассу всемирную известность. Во время проката фильма композитор ездил вместе с Ансамблем Филипа Гласса и исполнял музыку из фильма прямо во время показа перед киноэкраном в кинотеатрах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Документальные фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы Годфри Реджио
Фильмы без диалогов